

le mont Tongariro, un volcan ;
 le massif du Tongariro, un massif volcanique ;
 la rivière Tongariro, un cours d'eau ;
 le parc national de Tongariro, un parc national.